Åsunden kan syfta på 

 Åsunden, Västergötland
 Åsunden, Östergötland